Martha er et pigenavn, der stammer fra det hebraiske ord for "frue". Navnet forekommer i Bibelen og er derfor bredt forekommende i den jødiske og kristne verden.

På dansk forekommer også varianterne Marta og Marte.

Kendte personer med navnet
 Martha (Bibelen), Lazarus' søster fra Det Nye Testamente.
 Martha Christensen (1926-1995), dansk forfatter.
 Martha Graham (1894-1991), amerikansk danser og koreograf.
 Martha Stewart (født 1941), amerikansk modedronning.
 Martha Wainwright (født 1976), canadisk sanger.
 Marta (fodboldspiller) (Marta Vieira da Silva) (født 1986), brasiliansk fodboldspiller.

Navnet anvendt i fiktion
 Martha (film) er en dansk film fra 1967 instrueret af Erik Balling.
 Martha (film fra 1974) er titlen på en tysk film fra 1974 instrueret af Rainer Werner Fassbinder.
 Op med lille Martha er titlen på en dansk film fra 1946 instrueret af Asbjørn Andersen.
 "Martha My Dear" er en af sangene på The Beatles (Det hvide album) med The Beatles.

Andre anvendelser
Sankt Martha, den hellige fru Martha fra Karise.
Martha and the Vandellas var en amerikansk pigepopgruppe fra 1960'erne.
Martha's Vineyard er en ø ved Cape Cod i Massachusetts, USA.
Skonnerten Martha er en tomastet skonnert, der fortsat sejler.

Pigenavne